Le Vermont est un État du nord-est des États-Unis.
 Vermont est un village de l'Illinois, aux États-Unis.
 Le Vermont est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Grand Est.

Voir aussi

 Villers-Vermont est une commune française, située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.
 Le Domaine de Vert-Mont est une propriété comprenant un château des xixe et xxe siècles située dans la commune de Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine et la région d'Île-de-France
 Montvert est une commune française, située dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes.